Sapois puede referirse a:
Sapois, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Sapois, comuna francesa situada en el departamento de Vosgos.